Tenisový turnaj WTA BGL Luxembourg Open 2010 se konal ve dnech 16.–24. října v Kockelscheueru v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Jelena Dementěvová (2. kolo, odstoupila)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Timea Bacsinszká (1. kolo)
  Jarmila Grothová (2. kolo)
  Julia Görgesová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
  Timea Bacsinszká /  Tathiana Garbinová (vítězky)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Renata Voráčová ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Luxembourg Open